Тремонзе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 130 км на південь від Меца, 28 км на південний захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 226,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тремонзе на сайті французького Національного інституту географії
 Тремонзе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тремонзе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тремонзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тремонзе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези